Harcerz Lazlo () – amerykańsko-kanadyjsko-południowokoreański serial animowany. Twórcą i kreatorem serialu jest Joe Murray.

Kreskówka ze studia Cartoon Network, Teletoon, i EBS 1. Opowiada o grupce obozowiczów, wśród których jest małpka Lazlo.

Opis fabuły 
Lazlo jest małpką z hufca Groszki (ang. Bean Scouts), która wyjechała na obóz harcerski Nerka (ang. Kidney). Jego najlepszymi przyjaciółmi są słoń Raj i nosorożec Zgrzyt (ang. Clam). Trio zamieszkało w domku o nazwie Galaretka (ang. Jelly), aby poważnie naruszyć porządek ustanowiony przez drużynowego Lumpusa. 

Lazlo uwielbia się bawić, ale nie trzyma dyscypliny i przysparza swojej drużynie wielu problemów. Jednak dzięki szczęśliwemu losowi, chociaż nie ma wysokiej reputacji wśród harcerzy z drużyny, jest dobrze zauważany przez wizytatorów. Ma bardzo duże zdolności dyplomatyczne. Jego specjalną umiejętnością jest rozpalanie ognia poprzez pocieranie łokciami – bardzo przydatne podczas inspekcji. 

Jednak przez Lazlo nieźle obrywa się drużynowemu łosiowi Lumpusowi, który ma duże ambicje przywódcze. Jest jeszcze jego wszechobecny asystent, bananowy ślimak o imieniu Skradacz. 

Obóz Nerka, położony w Pryszczowych Górach nad Jeziorem Jeży, jest wyposażony we wszystko, o czym może zamarzyć obozowicz: rustykalne domki, które noszą nazwy różnych znanych ziaren (jak np. soja, garbanzo czy kakao); plażę i przystań przystosowaną do wodnych rozrywek; amfiteatr i dołek na ognisko, głośnik do obwieszczania ważnych wiadomości oraz kantynę. Zdyscyplinowani harcerze Groszki biorą udział w obozie, aby trenować wiązanie węzłów i uczyć się przestrzegać „Zasad Groszkowego Harcerza”. Pełna najlepszych intencji paczka nawet nie podejrzewała, że ich buntownicze, nonkonformistyczne i optymistyczne charaktery będą tak bardzo sprzeczne z neurotycznym usposobieniem łosia i innych nałogowych obozowiczów, takich jak: żuki gnojaki, dziobak czy lemingi. 

Po drugiej stronie jeziora jest Obóz Hufca „Wiewiórek” (ang. Squirrel Scouts), w którym mieszka grupa harcerek: Honey, niedźwiedź czasem tchórzliwy czasem odważny, Toodie, wiewiórka niskiego wzrostu, Amber, najpogodniejszy królik w całym obozie, bezimienny pies pomagający innym, Almondine, puchacz lubiący matematykę, Greta, głodny aligator, który zawsze chce kogoś zjeść, Nina Neckley, urocza żyrafa z wysokim głosem, bezimienny tapir, który walczy z nadwagą, bezimienny suseł, który uwielbia smażyć pianki oraz mangusta Patsy Śmiech, zakochana w Lazlo.

Odcinki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Logo
 
 

 
 Harcerz Lazlo TV.com

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Południowokoreańskie telewizyjne seriale animowane
Produkcje Cartoon Network
Produkcje Teletoon
Produkcje EBS 1
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2008